Подлабенский сельсовет () — административная единица на территории Гродненского района Гродненской области Белоруссии.

История 
20 сентября 2002 года в состав сельсовета вошла территория упразднённого Ратичского сельсовета.

Состав 
Подлабенский сельсовет включает 39 населённых пунктов:

 Адамовичи — деревня.
 Баля Сольная — деревня.
 Беляны — деревня.
 Бояры — деревня.
 Воловичёвцы — деревня.
 Вульковцы — деревня.
 Выселка Рогачи — деревня.
 Гиновичи — деревня.
 Добровольщина — деревня.
 Дубница — деревня.
 Загораны — деревня.
 Каплановцы — деревня.
 Комиссарово — деревня.
 Конюхи — деревня.
 Каролино — деревня.
 Крулевщина — деревня.
 Кулаковщина — деревня.
 Лабно-Огородники — деревня.
 Лихосельцы — деревня.
 Мицкевичи — деревня.
 Наумовичи — деревня.
 Новосёлки — деревня.
 Перстунь — деревня.
 Подлабенье — агрогородок.
 Подъятлы — деревня.
 Польные-Богатыри — деревня.
 Прокоповичи — деревня.
 Пушкари — деревня.
 Пышки — деревня.
 Ратичи — агрогородок.
 Рогачи — деревня.
 Санники — деревня.
 Скрыники — деревня.
 Соловьи — деревня.
 Софиёво — деревня.
 Стрельчики — деревня.
 Тарусичи — деревня.
 Тричи — деревня.
 Тумаши — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Барановичи — деревня.
 Головичи — деревня.
 Дмитриевка — деревня.
 Колбасино — деревня.
 Лососна — деревня.
 Новики — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Гродненский райисполком

Сельсоветы Гродненского района